Il toponimo Râşca può riferirsi a diverse località della Romania:
Râșca, comune del distretto di Cluj
Râșca, comune del distretto di Suceava